Miklós Viktor (1888–1966) erdélyi magyar szótárszerkesztő.
Miklós Viktor (1993) magyar labdarúgó (Győri ETO)